Trois navires de la Marine française portent le nom de Chevalier Paul, d'après le vice-amiral Jean-Paul de Saumeur, chevalier Paul ;
 le , un contre-torpilleur de classe Vauquelin coulé pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 le , un destroyer de classe T 47 en service de 1956 à 1971 ;
 le , une frégate de classe Horizon en service depuis 2011.

Nom de bateau de la Marine française